Roggwil kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Roggwil, Thurgau, ort och kommun, 
 Roggwil, Bern, ort och kommun,